Действующим чемпионом турнира был Роджер Федерер в качестве первого сеяного он защищал свой титул, но уступил в финальном матче Хуану Мартину дель Потро со счётом 6-3, 6-7(5), 6-4, 6-7(4), 2-6. Это прервало победную серию Федерера на кортах Нью-Йорка, которая составила рекордные 41 матч.

Посев 

  Роджер Федерер (Финал)
  Энди Маррей (Четвёртый раунд)
  Рафаэль Надаль (Полуфинал)
  Новак Джокович (Полуфинал)
  Энди Роддик (Третий раунд)
  Хуан Мартин дель Потро (Титул)
  Жо-Вильфред Тсонга (Четвёртый раунд)
  Николай Давыденко (Четвёртый раунд, снятие с турнира)
  Жиль Симон (Третий раунд, снятие с турнира)
  Фернандо Вердаско (Четвертьфинал)
  Фернандо Гонсалес (Четвертьфинал)
  Робин Сёдерлинг (Четвертьфинал)
  Гаэль Монфис (Четвёртый раунд)
  Томми Робредо (Четвёртый раунд)
  Радек Штепанек (Четвёртый раунд)
  Марин Чилич (Четвертьфинал)

<ol start="17">
 Томаш Бердых (Третий раунд)
 Давид Феррер (Второй раунд)
 Станислас Вавринка (Первый раунд)
 Томми Хаас (Третий раунд)
 Джеймс Блейк (Третий раунд)
 Сэм Куэрри (Третий раунд)
 Филипп Кольшрайбер (Третий раунд)
 Хуан Карлос Ферреро (Четвёртый раунд)
 Марди Фиш (снялся из-за травмы ребра)
 Поль-Анри Матьё (Первый раунд)
 Иво Карлович (Первый раунд)
 Виктор Ханеску (Первый раунд)
 Игорь Андреев (Первый раунд)
 Виктор Троицки (Второй раунд)
 Ллейтон Хьюит (Третий раунд)
 Николас Альмагро (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 

| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А.Сеппи
| RD1-score10-1=0
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= С.Девварман
| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3=6| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Ф.Жиль
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=3
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= А.Голубев
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3=5
| RD1-score13-4=3
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Л.Майер
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=7
| RD1-score14-4=6
| RD1-score14-5= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= С.Болелли
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=4
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=15
| RD1-team16= Р.Штепанек
| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3=6| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 
| RD2-seed01=4
| RD2-team01= Н.Джокович
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= К.Болл
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= М.Гонсалес
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=5
| RD2-score03-4=2
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04= Дж. Виттен
| RD2-score04-1=63
| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=7| RD2-score04-4=6'''
| RD2-score04-5= 
| RD2-seed05=23
| RD2-team05=

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые